Taunus est un nom propre qui peut faire référence à :

Oronyme 
 Taunus, région de moyenne montagne dans le Land de Hesse en Allemagne ;
 Parc naturel du Taunus, parc naturel allemand dans la chaîne de montagnes de Taunus dans le land de Hesse ;

Toponyme 

 Bad Soden am Taunus, ville allemande de l'arrondissement de Main-Taunus dans le land de Hesse ;
 Hofheim am Taunus, ville allemande de l'arrondissement de Main-Taunus dans le land de Hesse ;
 Königstein im Taunus, ville allemande de l’arrondissement du Haut-Taunus dans le land de Hesse ;
 Kronberg im Taunus, ville allemande de l’arrondissement du Haut-Taunus dans le land de Hesse ;
 Liederbach am Taunus, commune allemande du district de Darmstadt dans le land de Hesse ;
 Schwalbach am Taunus, ville allemande dans l'arrondissement de Main-Taunus dans le land de Hesse.

Divers 
 Main-Taunus-Zentrum, MTZ en abrégé, centre commercial allemand situé dans la commune de Sulzbach dans le land de Hesse ;
 Taunus Wunderland, parc d'attractions situé à Schlangenbad dans le land de Hesse ;
 Quartzites du Taunus, roches métamorphiques de la vallée de la Sarre en Allemagne et de Moselle en France ;
 (10255) Taunus, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes ;
 Ford Taunus, voiture familiale vendue par Ford à partir de 1970.

Toponymie allemande